Q14  est un sigle qui peut faire référence à :
 Malformations congénitales de la Chambre postérieure de l'œil, d'après la classification internationale des maladies ;
 Silure (Q14), un sous-marin de la Marine nationale française.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres